Баграт III, Баграт III Багратіоні, Баграт III Багратіоні (960—1014) — цар Грузії з 1008 до 1014 року.
 Георгій I Багратіоні, Георгій I Багратіоні (998—1027) — цар Картлі, Кахетії та Абхазії з 1014 до 1027 року.
 Георгій II Багратіоні, Георгій II Багратіоні (груз. გიორგი II; 1054—1112) — цар Грузії з 1072 до 1089 року.
 Георгій Багратіоні (2011), Георгій Багратіоні (груз. გიორგი ბაგრატიონი), aka Giorgi Bagration Bagrationi (народився 27 вересня 2011) — грузинський принц із династії Багратіоні.
 Ашот I Куропалат, Ашот Багратіоні, Ашот I Багратіоні (д/н — 826) — цар Тао-Кларджеті з 809 до 826 року.
 Давид III Великий, Давид III Багратіоні, Давид III Багратіоні (930—1001) — грузинський цар Тао-Кларджеті з 966 до 1001 року.
 Текле Багратіоні, Теклі Іракліївна Багратіоні або Текле Іракліївна Багратіон-Грузинська (груз. თეკლე 1776 рік, Картлі-Кахетинське царство — 11 березень 1846 Тбілісі, Російська імперія) — представниця династії Багратіонів, Картлі-Кахетинська царівна.
 Баграт IV (цар Грузії), Баграт IV Багратіоні, Баграт IV (*1018-†1072) — цар Грузії з 1027 до 1072 року.

Див. також 
 Багратіоні (груз. ბაგრატიონი) — грузинський царський рід, який керував Грузією з VI до кінця XIX ст.